Das Herrendoppel der French Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Das Finale bestritten Lukáš Dlouhý und Leander Paes gegen Daniel Nestor und Nenad Zimonjić. Nestor und Zimonjić gewannen in zwei Sätzen und konnten somit Dlouhý und Paes den Titel abnehmen. Dies war ihr erster gemeinsamer Triumph bei den French Open und ihr dritter Grand-Slam-Titel insgesamt, für Nestor war es schon der zweite Triumph bei den French Open (nach 2007).

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Turnierplan Herrendoppel auf der ATP-Homepage
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2010